Lauso est un des mots en basque désignant la brume, le brouillard. 

Dans la zone du Goierri (Guipuscoa) on considère que c'est l'intermédiaire d'Aide ou esprit de caractère généralement mauvais. C'est la mer qui l'envoie. 

Aide provoque des maladies dans les moissons céréalières, dans la pomme de terre et l'herbe. Vers le milieu du siècle dernier il apporta le choléra et causa une grande mortalité. Pour faire disparaitre ce fléau on amenait les troupeaux de brebis à travers les rues. On croyait qu'elles attiraient sur elles la maladie.

Étymologie 
Lauso signifie « brume, brouillard » en basque. Le suffixe a désigne l'article : lausoa se traduit donc par « le brouillard ».

Note 
Il n'existe pas de genre (masculin, féminin) dans la langue basque et toutes les lettres se prononcent. Il n'y a donc pas d'association comme pour le français où qui se prononce ki.

Bibliographie 
 
 
 
 

Mythologie basque